On puede referirse a:
 Función, es la tecla que, en un aparato, sirve para encenderlo.
 Lógica booleana, estado lógico que indica que está en 1.
 Heliópolis, una ciudad de la antigüedad
 On (EP), un álbum musical.
 On (canción), un sencillo musical surcoreano.
 Osteonectina, una proteína.
 Osteonecrosis, una enfermedad.
 Ontario, Canadá, por su abreviatura postal.